Leptoxis är ett släkte av snäckor. Leptoxis ingår i familjen Pleuroceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Leptoxis